Водице може да се отнася за:

 Водице – село в Словения, регион Горишка, община Айдовшчина
 Водице – село в Словения, регион Средна Словения, община Водице
 Водице – село в Словения, регион Средна Словения, община Добреполе
 Водице – село в Сърбия, Топлишки окръг, община Прокуле
 Водице – село в Сърбия, Подунавски окръг, община Смедеревска Паланка
 Водице – село в Хърватия, Истрийска жупания
 Водице – село в Хърватия, Приморско-горанска жупания, остров Црес
 Водице – град в Хърватия, Шибенишко-книнска жупания, община Ланишче